Kermuschienen ist der Name von sechs ehemals ostpreußischen Orten:

 in Polen:
 Alt- und Neu-Kermuschienen, 1938–1945: Kermenau, Kreis Darkehmen (Angerapp), siehe Kiermuszyny Małe in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Gołdapski

 in Russland:
 Adlig Kermuschienen, 1938–1946: Kermen, Kreis Darkehmen (Angerapp), ab 1946: Scheluchowo, nicht mehr existierender Ort in der Oblast Kaliningrad, Rajon Osjorsk
 Kermuschienen, 1938–1946: Fritzenau, Kreis Darkehmen (Angerapp), seit 1946:  Porchowskoje in der Oblast Kaliningrad, Rajon Osjorsk
 Kermuschienen, 1938–1946: Ladmannsfelde, Kreis Pillkallen (Schloßberg), nicht mehr existierender Ort in der Oblast Kaliningrad, Rajon Krasnosnamensk
 Kermuschienen, 1938–1946: Kermen, Kreis Insterburg (Kirchspiel Aulenbach), nicht mehr existierender Ort in der Oblast Kaliningrad, Rajon Tschernjachowsk
 Kermuschienen, 1938–1946: Forstreutershof, Kreis Labiau, nicht mehr existierender Ort in der Oblast Kaliningrad, Rajon Polessk